SABS steht für:
 St. Andrews Biological Station, 1899 gegründetes kanadisches Fischereiforschungszentrum in St. Andrews (New Brunswick), New Brunswick
 South African Bureau of Standards, südafrikanische Normungsorganisation, Vollmitglied der Internationalen Organisation für Normung (ISO)

Sabs steht für:
 Sabs, Musikalbum (2003) von Sabrina Setlur

Abkürzung